Шандра близкая () — многолетнее растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается в Закавказье и Иране.

Растёт по сухим склонам в горных районах.

Ботаническое описание 
Растение высотой 30—45 см.

Стебли грубые, изогнутые, кверху ветвистые.

Стеблевые листья от яйцевидных до обратнояйцевидных, к основанию клиновидно-суженные, сверху тёмно-зелёные, морщинистые, снизу серо-зелёные, на черешках длиной 8—10 мм. Верхушечные — эллиптически-клиновидные, почти сидячие.

Цветки в сильно расставленных многоцветковых ложных мутовках; прицветники слегка изогнутые и частью оттогнутые, немного короче чашечки; чашечка с пятью шиловидными, отклонёнными зубцами, заострёнными к верхушке, в полтора-два раза короче трубки; венчик розовый, трубка выдаётся из чашечки.

Классификация 
Вид Шандра близкая входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Яснотковые
Флора Азии